Il doppio del torneo di tennis Open d'Orleans 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Grégory Carraz e Dick Norman che hanno battuto in finale Jérôme Haehnel e Jean-René Lisnard 7-66, 6-1.

Teste di serie 

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (primo turno)
 Martin Lee /  Jonathan Marray (semifinali)

 Ilija Bozoljac /  Jean-Claude Scherrer (quarti di finale)
 Grégory Carraz /  Dick Norman (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open d'Orleans 2006